Das Bandmaß ist

 ein Längenmessgerät, siehe Maßband
 Bandmaß (NVA), Soldatenbrauchtum in der NVA
 eine Größenangabe für Vierbeiner, vor allem Pferde, siehe Stockmaß
 in der Glasindustrie genormte Fertigungsmaße, siehe Bandmaß (Glas)